Дава́т, дава или дагват (от  — «призыв», «приглашение») — проповедь ислама и прозелитизм. Мусульманин, который занимается даватом (даи, мн. дуат), может считаться в некоторых случаях исламским эквивалентом миссионера.

История 
Дават употребляется в Коране в смысле призыва к мертвым подняться на День Суда. В целом слово дават используется в Коране в смысле приглашения жить в соответствии с Божьей волей. Таким образом, в первые века ислама, слово дават чаще всего использовали наравне с шариатом и религией. В основе мирной проповеди лежит пример пророка Мухаммада, который в течение 23 лет вёл призыв к исламу среди своих соплеменников. В 628 году между мединскими мусульманами и мекканскими многобожниками было заключено перемирие, которое стало важнейшим этапом распространения ислама на Аравийском полуострове. Благодаря этому мусульманские проповедники, отправлявшиеся к различным племенам по всей Аравии, за 2 года смогли привести в ислам больше людей, чем за 18 лет до этого.

Цели и основы давата 
В исламской теологии целью призыва является информирование мусульман и немусульман о поклонении одному единственному Богу и жизни исламского пророка Мухаммада, а также приглашение к принятию ислама. При помощи давата пророк Мухаммед распространял послание Корана, а после него его последователи взяли на себя обязанность призыва к людям своего времени.

В основе давата лежит принцип грамотности и благожелательности проповедников. К основополагающим принципам давата относятся:
 знания;
 доброта и нежность;
 мудрость;
 ясность (понятный язык);
 терпение.

Современные движения 

Современная жизнь подтверждает важность давата, так как в последнее время возросло негативное воздействие различных исламофобских средств массовой информации. Активную работу по давату ведут исламские организации и проповедники.
 Джамаат Таблиг — аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом.
 Ахмед Дидат — исламский проповедник, писатель и богослов. Был известен своими трудами по вопросам взаимоотношения христианства и ислама, создатель Международного центра Исламского призыва.
 Закир Найк — индийский мусульманский проповедник, президент Исламского исследовательского фонда (ИИФ), основатель Исламской международной школы в Мумбаи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Dawah // The Oxford Dictionary of Islam.
 
 

Исламские термины
Обращение в ислам